Местные выборы в Днепропетровской области 2020 - выборы депутатов Днепропетровского областного совета, районных советов,
городских, поселковых. сельских голов и советов общин, которые произошли 25 октября 2015 в рамках проведения местных выборов по всей стране. Выборы состоялись по пропорциональной системе и открытым спискам с кандидатами (от 5 до 12) закрепленными за 14 избирательным округам. Для прохождения в совет партия должна была набрать не менее 5% голосов.

Днепропетровский областной совет 
По результатам выборов в Днепропетровский областной совет прошли депутаты от 7 политических партий:

Выборы городского головы

Кривой Рог 

  I тур 
Юрий Вилкул снял свою кандидатуру в результате второго тура выборов мэром стал Константин Павлов.

 II тур

Павлоград 

 I тур

Никополь 

   I тур

 II тур

Каменское 

 I тур

Днепр 

I тур
В результате первого тура выборов ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голосов избирателей, на 22 ноября было назначен второй тур выборов. В него вышли действующий мэр Борис Филатов и местный бизнесмен Загид Краснов (Габибулаев). Представители пророссийской партии ОПЗЖ заявили о поддержке Филатова.

 2 тур

Региональные выборы на Украине
2020-е годы в Днепропетровской области
2020 год на Украине